Miejscowości w USA:
 Great Bend – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Barton
 Great Bend – jednostka osadnicza w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Jefferson
 Great Bend – miasto w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Richland
 Great Bend – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Susquehanna
Gminy w USA:
 Great Bend (ang. Great Bend Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Barton
 Great Bend (ang. Great Bend Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Cottonwood
 Great Bend (ang. Great Bend Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Susquehanna
 Great Bend (ang. Great Bend Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Spink